Буф або буфа (від заст.  — «смішний», «комічний» < ) — театральний жанр, що сполучує в собі музику, танець, співи.
 Опера буффа — італійська комічна опера
 Буф — комічний актор такого жанру
 Буф або бу́фа ( — «надутий») — велика пишна складка на вбранні
 Рукави-буф або рукави з буфами ( — «надуті рукави») — пишні рукави зі зборками

Див. також 
 Буфонада
 Буфф

Примітки